Madrepora är ett släkte av koralldjur. Madrepora ingår i familjen Oculinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stenkoraller
Madrepora